Доминго Техера (; 27 сентября 1899 — 30 июня 1969) — уругвайский футболист, защитник, игрок сборной Уругвай, провёл за неё 17 матчей, в 9-ти был капитаном. Чемпион мира 1930, чемпион Олимпийских игр 1928 года. Дядя Эусебио Техеры, чемпиона мира 1950 года.

Биография 
В 18 лет Доминго Техера дебютировал за основной состав «Уондерерс». В дебютном сезоне в Высшем дивизионе чемпионата Уругвая стал вызываться в сборную страны. В 1923 году помог своему клубу стать чемпионом Уругвая под эгидой Федерации футбола (ФУФ) в то время когда в стране проводилось два чемпионата (другой — под эгидой Ассоциации футбола Уругвая).

Был вице-капитаном сборной Уругвая в эпоху Хосе Насасси.

В составе сборной Уругвая стал чемпионом мира 1930 года, хотя получил травму левого колена в начале первого же матча и больше на поле не выходил.

В 1931 году помог «Уондерерс» ещё раз стать чемпионом Уругвая — по сей день это последний титул в истории клуба.

В 1932 году Техера провёл свой последний матч за сборную Уругвая и в клубе.

Позже работал в качестве члена Совета директоров «Монтевидео Уондерерс». Умер 18 июля 1969 года. Включен в Зал Славы «Монтевидео Уондерерс».

Достижения 
 Чемпион Уругвая (2): 1923 (ФУФ), 1931
 Чемпион Уругвая во Втором дивизионе (1): 1919
 Чемпион мира (1): 1930
 Чемпион Олимпиады: 1928
 Чемпион Южной Америки: 1920, 1926
 Обладатель Кубка Липтона: 1922, 1928
 Обладатель Кубка Ньютона: 1930
 Победитель Кубка Рио-де-Ла-Плата (1): 1924

Примечания

Ссылки 
 Статья об игроке на сайте об уругвайском футболе

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Олимпийские чемпионы от Уругвая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу